

Pessoas
Paul Ulrich Villard

Lugares
Villard (Minnesota)
Villard-de-Lans
Villard-Sallet
Villard-Léger
Villard-d'Héry
Villard (Creuse)
Villard-Reculas
Villard-Bonnot
Villard-Reymond
Villard de Honnecourt
Villard-sur-Doron
Villard-Saint-Sauveur
Villard-sur-Bienne
Villard-Saint-Christophe
Villard-Notre-Dame
Desambiguação